El Pedregal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Pedregal, Atotonilco de Tula, 
 Santo Tomás el Pedregal, ort, Delstaten Mexiko, Valle de Bravo, 
 El Pedregal, Huiramba, 
 El Pedregal, Tlalnepantla, 
 El Pedregal, Texhuacán, 
 El Pedregal, Contepec, 
 El Pedregal, Peribán, 
 El Pedregal, Huichapan, 
 El Pedregal, Cotaxtla, 
 El Pedregal, Zitácuaro, 
 El Pedregal, Cosamaloapan de Carpio, 
 El Pedregal, Delstaten Mexiko, 
 El Pedregal, Guanajuato, 
 El Pedregal, Xochitepec, 
 El Pedregal, Aguascalientes, Pabellón de Arteaga,

Spanien 

 El Pedregal, Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar